Il termine lantanite può riferirsi alle seguenti specie mineralogiche:
Lanthanite-(Nd)
Lanthanite-(La)
Lanthanite-(Ce)